HS poate fi:

 Hassiu, element chimic cu simbolul Hs
 Hidrogen sulfurat, gaz toxic cu miros neplăcut
 Head & Shoulders, marcă de șampon

Legături externe 
  „HS” la acronymfinder.com